

События 
 Военные трибуны с консульской властью Гай Сервилий Агала (3-й раз), Квинт Сервилий Фиденат, Луций Вергиний Трикост Эсквилин, Квинт Сульпиций Камерин Корнут, Авл Манлий Вольсон Капитолин (2-й раз), Маний Сергий Фиденат (2-й раз) (по Т. Ливию — Марк Сергий).
 При осаде Вей римляне потерпели поражение. Досрочно избраны новые военные трибуны, вступившие в должность 1.10 (обычно в декабрьские иды).
 402/401 — Афинский архонт-эпоним Микон.
 Агис послан принести жертву Зевсу, но элейцы не дали ему это сделать. Элейцы отклонил ультиматум спартанцев даровать автономию подчинённым городам.
 Кир обратился за помощью к Спарте и завербовал 13-тысячный отряд греческих наёмников. Победа Кира над Тиссаферном. Под предлогом экспедиции против бандитов в Писидии Кир со своей армией (100 тысяч персов и греки) двинулся из Сард на Вавилон.

См. также

Примечания